Uomo in nero – nella teoria del complotto sugli UFO, agente governativo incaricato di intimidire o ridurre al silenzio i testimoni di avvistamenti di oggetti volanti non identificati
 Uomo in nero – personaggio della serie televisiva Lost
 Uomo in nero – personaggio dei Digimon
 Uomo in nero – Dott. Terence Wynn, personaggio di tre film della serie cinematografica Halloween
 Uomo in nero – Randall Flagg, personaggio apparso in diversi romanzi di Stephen King
 L'uomo in nero – film italo-francese del 1963 diretto da Georges Franju

Pagine correlate 
 Uomini in nero
 Man in Black
 Men in Black
 The Man in Black